Pelota puede hacer referencia a:
 La pelota, bola utilizada en deportes y otros juegos.
 La pelota de béisbol, aquella que se utiliza para la práctica del béisbol.
 La pelota de golf, aquella que se utiliza para la práctica del golf.
 La pelota de badana, uno de los tipos de pelota con que se juega a la pelota valenciana.
 La pelota de tec, otro de los tipos de pelota con que se juega a la pelota valenciana.
 La pelota de trapo, otro de los tipos de pelota con que se juega a la pelota valenciana.
 La pelota de vaqueta, otro de los tipos de pelota con que se juega a la pelota valenciana.

Asimismo, puede referirse a los siguientes deportes:
 El juego de pelota mesoamericano, deporte con connotaciones rituales, jugado por los pueblos precolombinos de Mesoamérica desde 1400 a. C.
 La pelota al cesto, deporte femenino de origen argentino.
 La pelota mano, una modalidad de la pelota vasca.
 La pelota mixteca, juego por equipos, de orígenes prehispánicos, y que se conserva en los estados mexicanos de Oaxaca y Guerrero, en las zonas antiguamente pobladas por los mixtecos.
 La pelota paleta, modalidad del juego de pelota vasca.
 La pelota purépecha, uno de los deportes tradicionales mexicanos más antiguos.
 La pelota valenciana, variante del juego de pelota mesoamericano.
 La pelota vasca, deporte tradicional practicado principalmente en el País Vasco, Navarra, La Rioja y algunas zonas del norte de Castilla y León (España).

También, en cine, puede hacer referencia a:
 La pelota vasca, la piel contra la piedra, film documental de Julio Médem acerca de la situación del País Vasco y Navarra, en la que relata la situación del euskera, la historia de Euskadi Ta Askatasuna (ETA) y los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL).
 Pelota de cuero, película argentina de 1963, de Armando Bó.
 Pelota de trapo, película dramática argentina de 1948, de Leopoldo Torres Ríos.

Además, en política, puede referirse a:
 Juramento del Juego de Pelota, compromiso de unión presentado en 1789 entre los 577 diputados del tercer estado para no separarse hasta dotar a Francia de una Constitución, haciendo frente a las presiones del rey Luis XVI.
 Los Borbones en pelota, álbum de láminas satíricas del siglo XIX.

Enlaces externos